Абд аль-Кари́м, Абдель Карим, Абдул-Карим и др. варианты транскрипции ( — раб Щедрого) — теофорное арабско-мусульманское имя.
 Абд аль-Карим ибн Аджрад — основатель и эпоним хариджитской секты аджрадитов.
 Галлаб, Абд аль-Карим (1919—2017) — марокканский писатель, публицист, журналист, редактор, общественный и политический деятель.
 Абд ал-Карим-хан (ок. 1529—1591) — хан государства Мамлакат-и Моголийе (иначе называемого Могулия или Яркендское ханство) и Центрального Моголистана (1559—1591), а также Турфанского округа (с 70-х гг. 16 в.).
 Абдул-Карим аль-Джили — исламский мыслитель. Знаменитый суфий, последователь учений крупнейшего представителя суфизма Ибн Араби.
 Абдул-Карим аль-Кушайри — известный исламский богослов, шафиит, ашарит, один из классиков суфизма.
 Абдул-Керим — астраханский хан (1495—1525).
 Абд аль-Крим — вождь восстания рифских племён в Марокко.
 Абдул-Карим Бухари (2-я пол. XVIII века — 1830) — путешественник, историк.
 Абдель Керим Касем — иракский государственный и военный деятель, премьер-министр и министр обороны Ирака в 1958—1963 годах, бригадный генерал.
 Абдель Керим Абдалла Араши — йеменский государственный деятель; 5-й Президент Северного Йемена (24 июня — 18 июля 1978).
 Абдул-Карим Лансина — нигерский футболист, полузащитник клуб «Мец» и национальной сборной Нигера.
 Абдель Карим Обейд — руководитель Хезболлы в южном Ливане.
 Каис Абдель Карим — исторический лидер Демократического фронта освобождения Палестины.
 Абдул-Карим Абдул-Кадир (род. 1945) — кувейтский певец.

См. также 
 Карим